est la formule brute de plusieurs isomères.

 Pyrane
 maltol, numéro CAS 
 isomaltol, numéro CAS 

 Phénol
 Benzènetriol :
 pyrogallol ou benzène-1,2,3-triol, numéro CAS 
 hydroxyquinol ou benzène-1,2,4-triol, numéro CAS 
 phloroglucinol ou benzène-1,3,5-triol, numéro CAS 

 hydroxyméthylfurfural ou 5-(hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde, numéro CAS